Louis Richard peut désigner :
 Louis Richard (1795-1849), un professeur de mathématiques d'Évariste Galois et de Charles Hermite ;
 Louis Richard (1846-1881), un missionnaire français, membre des pères blancs ;
 Louis Richard, un footballeur suisse ;
 Louis Richard (1996-), un coureur cycliste français.